Witmarsum (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Witmarsum (Nederland), een dorp in gemeente Súdwest-Fryslân